Jules Monnerot ist der Name von

* Jules Monnerot (Journalist) (1874–1942), Journalist und Politiker aus Martinique, Gründer der Parti communiste martiniquais
 Jules Monnerot (Soziologe) (1908–1995), französischer Soziologe, Essayist und Journalist